Сюзанн — имя, фамилия
 Плешетт, Сюзанн
 Ленглен, Сюзанн
 Сюзанн, Жаклин (1918—1974) — американская писательница.

См. также 
 Сюзан
 Сюзанна
 Сьюзан